Die Communauté de communes des 4 Rivières ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Seine-Maritime und Eure der Region Normandie. Sie wurde am 1. Dezember 2016 gegründet und umfasst 53 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Gournay-en-Bray. Eine Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen 
 Communauté de communes du Canton de Forges-les-Eaux,
 Communauté de communes des Monts et de l’Andelle und
 Communauté de communes du Bray Normand.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließ die Gemeinde Martagny den Verband und schloss sich der Communauté de communes du Vexin Normand an.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Quatre Rivières
Quatre Rivières
Gegründet 2016